«Wizard(s)» («mago(s)» en inglés, ), o «The Wizard(s)» («el mago», «los magos»), puede referirse a:

Cine y televisión 
 Wizards (Los hechiceros de la guerra) (1977), película de Ralph Bakshi.
 Wizards (Magyosnitzi) (1999), película de Sotir Gelev y Ivan Georgiev.
 The Wizard (El pequeño mago) (1989), película de Todd Holland.
 Wizards: Tales of Arcadia, serie de animación por computadora creada por Guillermo del Toro.
 Wizards (Luchador americano: el mago) (2016), película de Alex Ranarivelo.

Otros medios 
 Wizard, un villano de DC Comics.
 Wizard, un villano de Marvel Comics.

Deporte 
 Washington Wizards, equipo de baloncesto estadounidense de la NBA.

Música 
Bandas
 Wizard (1970–1971), banda de Estados Unidos.
 Wizard (1989–), banda de Alemania.
 Wizard (1995–), banda de Uruguay.
 Wizard (1985-2016), banda de Ecuador.
Canciones
 The Wizard (1970), canción de Black Sabbath.
 Wizard (2013), canción del DJ holandés Martin Garrix y con la colaboración Jay Hardway.

Publicaciones 
 Wizard o Wizard Magazine, revista de cómics.